Xpaint est un logiciel de dessin (de type Paintbrush) fonctionnant sous X Window.

Destiné à des systèmes d'exploitation de type Unix, c'est un programme open source, librement redistribuable, en partie sous licence GPL. Il est écrit en C. Conçu pour être un outil léger qui offre des fonctions de retouche d'images simples, il s'est toutefois enrichi au fil des versions. Destiné à l'environnement de bureau Xfce, il fonctionne aussi sur d'autres environnements. Sa version initiale a été créée par David Koblas, qui en a assuré le développement jusqu'à la version 2.1.1.

Références 
X Window System
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Unix